Manguharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Manguharjo, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Manguharjo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar